Willow Creek ist der Name folgender

Orte und Gebiete:

in Kanada:
 Willow Creek No. 458, Saskatchewan
 Willow Creek No. 26, Alberta
 Willow Creek Provincial Park, Alberta

in den Vereinigten Staaten:
 Willow Creek (Alaska)
 Willow Creek (Kalifornien)
 Willow Creek AVA, Weinanbaugebiet in Kalifornien
 Willow Creek (Montana) im Gallatin County 
 Willow Creek Pass (Colorado)
 Willow Creek-Lurline Wildlife Management Area, in Kalifornien
 Willow Creek Wildlife Area, Oregon

Gewässer 

in Kanada:
 Willow Creek (Oldman River), in Alberta

in den Vereinigten Staaten:
 Willow Creek (Colorado River), Zufluss des Colorado River
 Willow Creek (Bass Lake), Quellfluss des Bass Lake, Kalifornien
 Willow Creek (Goose Lake), Oregon
 Willow Creek (Columbia River), Zufluss des Columbia River, Oregon
 Willow Creek (Green River), Utah
 Willow Creek (Jordan River), Utah
 Willow Creek (Fox River), Wisconsin
 Willow Creek Dam (Colorado)
 Willow Creek Dam (Montana)
 Willow Creek Dam (Oregon)
 Willow Creek Reservoir, Prescott, Arizona

Willow Creek steht für:
 Willow Creek Association, christliche Organisation
 Willow Creek Community Church,  US-amerikanische Kirchengemeinde in South Barrington, Illinois

Siehe auch:
 Willow Creek Township